Herschdorf bezeichnet folgende Orte:
Herschdorf (Großbreitenbach), einen Ortsteil der Stadt Großbreitenbach im thüringischen Ilm-Kreis,
Herschdorf (Krölpa), einen Ortsteil der Gemeinde Krölpa im thüringischen Saale-Orla-Kreis,
Herschdorf (Leutenberg), einen Ortsteil der Stadt Leutenberg im thüringischen Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.